

Трейл — місто, штат Міннесота
 Трейл — переписна місцевість, штат Орегон